Fésüs László (1939) állatorvos
 Fésüs László (1947) Széchenyi-díjas orvos, biokémikus, sejtbiológus, egyetemi tanár